Роберт де Уэллс (; умер в августе 1320) — английский аристократ, 2-й барон Уэллс с 1311 года. Принадлежал к рыцарскому роду, представители которого владели землями в Линкольншире и Нортумберленде, был старшим сыном Адама де Уэллса, 1-го барона Уэллса, и Джоан Энгейн. В 1311 году унаследовал владения и титул отца. В 1315 году женился на Мод де Клер, дочери Томаса де Клера, 1-го барона Томонда, и Джулианы Фиц-Морис, вдове Роберта Клиффорда, 1-го барона де Клиффорда. Умер в 1320 году, не оставив сыновей, так что его наследником стал младший брат Адам.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Уэллс
Бароны Англии XIV века
Уэллсы